Krupka může být: 
 Krupka – město v ČR
 Krupka (hrad) – zřícenina nad městem Krupka
 Krupka (příjmení)

Externí odkazy